Бутович — українське прізвище.

З XVII століття відомі кілька українських родів різного походження з прізвищем Бутович.

 Бутович Степан Іванович (1631—1717) — Генеральний осавул військової канцелярії гетьмана Івана Скоропадського (1709—1717 рр.);
 Дем'ян та Степан — бунчукові товариші, учасники гилянського та сулацького походів (1725-1727);
 Бутович Олексій Петрович — чернігівський губернатор (1813-1818);
 Бутович Григорій — протопіп переяславський і гадяцький (1654—1675), прихильник І.Брюховецького, з яким їздив до Москви.
 Бутович Микола Григорович (1895 —1961) — український живописець і графік. Псевдонім — Бутумбас.
 Баран-Бутович Степан Гаврилович (1877—1944) — український археолог, чернігівський історик-краєзнавець.

Джерела

Посилання 
 В. В. Панашенко. Бутовичі  // 

Українські прізвища